Морско́е пра́во — отрасль права, нормы которой регулируют отношения, возникающие из мореплавания и иных видов использования Мирового океана. Морское право состоит из национального законодательства о морской деятельности и международного частного морского права. Международное частное морское право является подотраслью международного частного права, которая регулирует отношения, осложнённые иностранным элементом, возникающие в процессе международного экономического оборота, связанного с морепользованием.

В странах англосаксонской правовой семьи данная отрасль права именуется «адмиралтейским правом» (), хотя наряду с этим термином используется также термин «морское право» (maritime law).

Морское право следует отличать от международного (публичного) морского права, являющегося отраслью международного публичного права и регламентирующего отношения между государствами по вопросам использования Мирового океана. В отличие от него, морское право регулирует правоотношения частных лиц по таким вопросам, как морская перевозка грузов, спасание на море, столкновение судов и морское страхование.

История 
Древнейшими источниками морского права являются древнеримские и византийские постановления, опирающиеся на родосское морское право. В Средние века возникли отдельные статуты, подвергшиеся вместе с обычным правом научной обработке; таковы сборники морского права, составленные в Амальфи (Морское право Амальфи, XIV век), Олероне (Олеронские свитки, XI век) и Висби (XV век). Наиболее важным по своему дальнейшему влиянию и богатству постановлений являются знаменитый «Consolato Del Mare» и французский «Guidon de la mer» (XVI век).

В Новое время большое значение получили договоры и конвенции между государствами, а также законы и постановления отдельных государств о мореплавании, выражающие обыкновенно точки зрения международного права. Инициатором важнейших конвенций по морскому праву во время войны, в частности, в отношении судов нейтральных государств, была Россия, добившаяся их принятия на Второй Гаагской мирной конференции 1907 года. Тогда впервые в мировой истории были приняты международные конвенции:

 Конвенция о положении неприятельских торговых судов при начале военных действий;
 Конвенция об обращении торговых судов в суда военные;
 Конвенция о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин;
 Конвенция о бомбардировании морскими силами во время войны;
 Конвенция о применении к морской войне начал Женевской конвенции (впоследствии заменена Женевской конвенцией 1949 года);
 Конвенция о некоторых ограничениях в пользовании правом захвата в морской войне;
 Конвенция об учреждении Международной призовой палаты (не вступила в силу);
 Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны.

Субъекты 
Субъектами внутригосударственного морского права являются, прежде всего, юридическиеи физические лица, а международного частного морского права — субъекты международного частного права, то есть государства, юридические и физические лица.

Обычно в частных взаимоотношениях государство как таковое не участвует, а представлено государственными предприятиями. Если же в частные отношения вступает непосредственно государство (его органы), то в данном случае, вступая в частные взаимоотношения, оно отказывается от своего верховенства (суверенитета) и выступает равноправным участником частных взаимоотношений, как юридическое или физическое лицо.

Источники 
Источники морского права подразделяют на:
 внутригосударственные
 внутригосударственное законодательство;
 внутригосударственный обычай;
 судебный прецедент.
 международные
 международный договор;
 международно-правовой обычай;
 международный коммерческий обычай.

Основные международные правовые акты:
 Международная конвенция об унификации некоторых правил, касающихся коносамента 1924 года (Гаагские правила);
 Протокол изменений к Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся коносамента 1968 года (Правила Висби);
 Конвенция ООН по морской перевозке грузов 1978 года (Гамбургские правила);
 Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года и Протокол к ней 1990 года;
 Йорк-Антверпенские правила;
 Международная конвенция о спасании 1989 года;
 Международная конвенция для объединения некоторых правил относительно столкновения судов 1910 года;
 Правила относительно компенсации убытков от столкновения судов 1987 года (Лиссабонские правила).

Нормативный состав 
Нормативный состав международного частного морского права включает:
 коллизионные нормы, которые сами по себе не регулируют отношения, осложненные иностранным элементом, а лишь отсылают к праву, подлежащему применению;
 материальные нормы национального законодательства, регулирующие отношения с иностранным элементом.

Коллизионные принципы 
К применяемым в международном частном морском праве коллизионным принципам относятся:
 Принцип автономии воли (lex voluntatis)
 Закон места заключения договора (lex loci contractus)
 Закон места исполнения договора (lex loci solutionis)
 Закон национальности юридического лица (lex societatis)
 Закон места совершения правонарушения (lex loci delicti)
 Закон суда рассмотрения дела (lex fori)
 Закон флага судна (lex banderae)

Морская перевозка грузов 
В соответствии со ст. 115 КТМ РФ, по договору морской перевозки груза перевозчик обязуется доставить груз, который ему передал или передаст отправитель, в порт назначения и выдать его управополномоченному на получение груза лицу, а отправитель или фрахтователь обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (фрахт).

Договор морской перевозки груза может быть заключён:
 с условием предоставления для морской перевозки груза всего судна, части его или определённых судовых помещений (чартер);
 без такого условия.

Наличие и содержание договора морской перевозки груза подтверждаются чартером, коносаментом или другими письменными доказательствами.

Морская перевозка пассажиров 
В соответствии со ст. 177 КТМ РФ, по договору морской перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения и в случае сдачи пассажиром багажа также доставить в пункт назначения багаж и выдать его уполномоченному на получение багажа лицу, а пассажир обязуется уплатить установленную за проезд плату, при сдаче багажа и плату за провоз багажа.

Перевозочными документами при осуществлении договора морской перевозки пассажира являются билет, удостоверяющий заключение договора морской перевозки пассажира, и багажная квитанция, удостоверяющая сдачу пассажиром багажа.

Морское право России 
В России основным источником морского права является Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ РФ), который вступил в силу 1 мая 1999 года. КТМ РФ является третьим кодексом, принятым в XX столетии: до этого первый Кодекс торгового мореплавания Союза ССР был принят в 1929 году, а второй — в 1968 году.

На протяжении развития морского права существовали организации, которые занимались изучением морского права и распространением знаний о нём. Первой такой организацией в России являлось Российское общество морского права, созданное в 1905 году. На данный момент развитием морского права в России занимается Ассоциация морского права (RUMLA), которая представляет интересы России в Международном морском комитете. Ассоциация проводит семинары, посвящённые вопросам морского права, и издает двуязычный журнал «Морское право» научно-образовательной направленности.

Морское право Германии 
Основным источником морского права Германии является пятая книга Германского торгового уложения (ГТУ), которая включает большую часть кодифицированного морского права. К отношениям, не урегулированным специальными нормами морского права, применяются общие положения торгового права и Германское гражданское уложение (ГГУ). В 2013 году была проведена реформа морского права, в пятую книгу ГТУ были внесены значительные изменения. Основной целью реформы являлась модернизация отрасли, нормы которой к тому моменту устарели и были чрезмерно сложны для понимания. На публичных слушаниях в Бундестаге в октябре 2012 года большинство экспертов высказалось в поддержку реформы и соответствующего законопроекта.

См. также 
 Общая авария

Примечания

Литература 
 Гуцуляк В. Н., Международное морское право (публичное и частное). — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. — 416 c.

Ссылки 
 Международная конвенция об унификации некоторых правил, касающихся коносамента 1924 года
 Конвенция ООН по морской перевозке грузов 1978 года
 Ф. С. Бойцов, Г. Г. Иванов, А. Л. Маковский. «Морское право» (1985)
Морское право
Международное частное право